Dutheil est un patronyme français notamment porté par :
 Famille Dutheil de La Rochère, famille noble française originaire de la Basse Marche ;
 Charles Dutheil (1897-1970), homme politique français ;
 Guy Dutheil (1958-), journaliste français ;
 Hippolyte Dutheil (1842-1917), graveur sur bois français ;
 Laurent Dutheil (1956-), homme politique français ;
 Raoul Dutheil (1905-), footballeur français.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français